Ugo Humbert era il detentore del titolo, ma ha scelto di partecipare al concomitante European Open.

In finale Il'ja Ivaška ha sconfitto Martin Kližan con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Pedro Martínez (ritirato)
  Jaume Munar (secondo turno)
  Tarō Daniel (primo turno)
  Evgenij Donskoj (primo turno, ritirato)

  Jason Jung (quarti di finale)
  Lorenzo Giustino (primo turno)
  Il'ja Ivaška (campione)
  Mohamed Safwat (primo turno)

Qualificati 

  Borna Gojo (semifinali)
  Tristan Lamasine (secondo turno)

  Mackenzie McDonald (quarti di finale)
  Nino Serdarušić (secondo turno)

Lucky loser 

  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)

  Alexey Vatutin (primo turno)

Wildcard 

  Altuğ Çelikbilek (secondo turno)
  Marsel İlhan (primo turno)

  Ergi Kırkın (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Challenger Ted Open 2020